«Ми́лтон-Кинс Донс» (полное название — Футбольный клуб «Милтон Кинс Донс»; , ), сокращённо «МК Донс» () — английский профессиональный футбольный клуб из города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, Юго-Восточная Англия.

Домашние матчи проводит на «Стэдиум МК», вмещающем более 30 тысяч зрителей. Клубные цвета — бело-красно-чёрные.

В настоящее время клуб выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История 

Клуб стал известен под своим нынешним именем 21 июня 2004 года, спустя девять месяцев после того как ФК «Уимблдон» переехал в Милтон-Кинс. «Милтон-Кинс Донс» — формальный продолжатель «Уимблдона», однако после переговоров с Независимой Ассоциацией Болельщиков Уимблдона (WISA), поддерживаемой английской Федерацией Футбольных Болельщиков, клуб согласился вернуть все трофеи «Уимблдона» в лондонский район Мертон (где был основан «Уимблдон») и также признать точкой отсчёта своих достижений 2004 год. Этот шаг был частью соглашения между Ассоциацией Болельщиков «Милтон-Кинс Донс» и Федерацией футбольных болельщиков Англии.

Символика

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Текущий состав

Игроки в аренде

Достижения 
 Вторая лига
 Победитель: 2007/08
 Трофей Футбольной лиги
 Победитель: 2007/08
 Кубок Портимао
 Победитель: 2004/05

Рекорды

Посещаемость 
Наибольшая посещаемость на домашнем матче: 28 127 против Челси, четвёртый раунд Кубка Англии, 31 января 2016 (Стэдиум МК)
Наибольшая посещаемость на домашнем матче в лиге: 21 345 против Брайтон энд Хоув Альбион, Чемпионшип 2015/16, 19 марта 2016 Стэдиум МК
Наибольшая посещаемость на выезде: 3 155 против Куинз Парк Рейнджерс, четвёртый раунд Кубка Англии, 26 января 2013 (Лофтус Роуд) 
Наибольшая посещаемость на выезде в лиге: 2 005 против Питерборо Юнайтед, Первая Лига (полуфинал плей-офф), 19 мая 2011 (Лондон Роуд Стэдиум) 
Наибольшая посещаемость на нейтральном поле: 33 000 против Гримсби Таун, Трофей Футбольной лиги Финал, 30 марта 2008 (Уэмбли)

См. также 
 Уимблдон
 АФК Уимблдон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Бакингемшира
Милтон-Кинс
ФК «Милтон-Кинс Донс»